Спундэ () — латышская фамилия. Известные носители:

 Спундэ, Александр Петрович (1892—1962) — революционер, советский политический и государственный деятель.
 Спундэ, Яков Александрович — доктор технических наук, профессор, член Комиссии по газовым турбинам АН СССР.